Gwalia también puede referirse a:

 Gwalia (arcaico), un arcaico nombre galés para Gales.
 Gwalia (mina de oro), mina de oro en Australia Occidental
 Sons of Gwalia, compañía